Села:
 Жорнівка — Київська область, Києво-Святошинський район
 Жорнівка — Рівненська область, Рівненський район

 Жорнівка — історична назва села Руданське Шаргородського району Вінницької області

Гідрологія:
 Жорнівка — річка у Вінницькій області